Облога Данцига

 Облога Данцига (1577) — облога Данцига Стефаном Баторієм під час Данцигського повстання
 Облога Данцига (1626–1629) — низка невдалих облог Данцига шведськими військами
 Облога Данцига (1655–1660) — низка невдалих облог Данцига шведськими військами під час Шведського потопу
 Облога Гданська (1734) — облога і захоплення міста російсько-саксонською коаліцією під час Війни за польську спадщину
 Облога Данцига (1807) — облога і захоплення міста французькими військами під час Війни четвертої коаліції
 Облога Данцига (1813) — облога і захоплення міста російсько-прусською армією під час Війни шостої коаліції
 Облога Гданська під час Польської кампанії 1939 року
 Оборона польської пошти в Гданську
 Оборона Вестерплатте
 Берегова Оборона в Польській кампанії (1939)
 Облога Данцига (1945) — облога і взяття міста радянськими військами під час Східно-Померанської операції

Д